Hellweger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hellweger (1812–1880), Tiroler Maler
 Michael Hellweger (* 1996), italienischer Skilangläufer